Het oeuvre van Agathe Backer Grøndahl bestaat grotendeels uit liederen, liederenbundels en composities voor piano. De Noorse componiste was zelf een zeer goede pianiste en kon af en toe in het concerten haar eigen werken programmeren. Onder haar vroege werken zijn slechts twee werken voor orkest aangetroffen, het Andante quasi allegretto en Scherzo for orkester.

Backer-Grondahl